Го́лант — фамилия:

 Голант, Вениамин Яковлевич (1912—1974) — советский писатель, переводчик.
 Голант, Виктор Евгеньевич (1928—2008) — советский и российский физик, академик РАН.
 Голант, Евгений Яковлевич (1888—1971) — советский педагог, профессор.
 Голант, Михаил Борисович (1923—2001) — советский и российский радиофизик, профессор, один из создателей КВЧ-терапии.
 Голант, Раиса Яковлевна (1885—1953) — советский психиатр, доктор медицины (1913), заслуженный деятель науки РСФСР (1940).